

Cinema 
Paperino e l'usignolo conosciuto anche come Vernice fresca (Wet Paint) – film del 1946

Televisione 
Vernica fresca – programma televisivo in onda dal 1989 al 1993